Moštanica (Mošćanica, Mošćenica), gradsko naselje Petrinji, Hrvatska

BiH:
 Mošćanica (Zenica, BiH), naselje
 Mošćanica (Stari Grad Sarajevo, BiH), naselje
 Mošćanica (jezero u BiH), jezero kod Zenice
 Mošćanica (rijeka u BiH), rječica u Sarajevu